Дубочки:

 Дубочки — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Калище
 Дубочки — посёлок при станции в Пениковском сельском поселении Ломоносовского района Ленинградской области.